Eberhard Cold (* 29. September 1921 in Pinneberg; † 24. Dezember 1988 in Nidda) war ein deutscher Religionswissenschaftler und Historiker nordschleswigscher Abstammung, der als Gymnasiallehrer, Wissenschaftler, Schriftsteller und Buchmacher künstlerisch tätig war.

Biografie 
Eberhard Cold wurde als der ältere von zwei Söhnen des späteren Landesbaurats der Provinz Schleswig-Holstein für Straßen- und Brückenbau, Otto Cold, geboren.

Schulzeit 
Cold besuchte ab 1928 die Grundschule Pinneberg, ab 1932 das Humanistische Gymnasium Christianeum in Altona, ab 1935 das Matthias-Claudius-Gymnasium in Wandsbek und ab 1938 die Kieler Gelehrtenschule, wo er 1942 das Kriegs-Abitur erlangte.

Hitlerjugend 
Cold wurde 1932 Mitglied der bündischen „Nordmark-Jugend“ unter Hubert Koch-Etz, die 1933 in die Hitler-Jugend überführt wurde. Dort wurde er 1934 zunächst Pimpfenführer im Deutschen Jungvolk, 1937 Gefolgschaftsführer in der HJ in Kiel. 1940 trat er aus der Hitler-Jugend aus, weil für ihn „nach Schirach das organisierte Proletentum unerträglich geworden war“.

Als Jugendlicher unternahm Cold verschiedene Fahrradtouren zusammen mit seinem Freund und Lehrer Hubert Koch:
 1933 durch das östliche Ostpreußen
 1934 durch das westliche Ostpreußen
 1935 durch das Memel-Gebiet nach Alt-Litauen und das Mündungsdelta der Memel
 1936 durch Estland, Livland und Kurland

und zusammen mit seinem Bruder Henning:
 1940 nach Teschen/ Olsa (Ost-Oberschlesien)

Kriegsdienst 
Während des Krieges wurde Cold zunächst 1939/40 als Verwalter eines Bauernhofes in Surendorf an der Eckernförder Bucht eingesetzt. 1941 war er zeitweilig Ortskommandant über 2.800 aus Kiel evakuierter Kinder und ihrer Lehrer in Sellin auf Rügen.

Am 1. August 1941 kam er als Fahnenjunker zum Pionier-Lehr-Bataillon 2 in Dessau-Roßlau und wurde 1942 beim Sturm-Pionier-Bataillon 22 auf der Krim eingesetzt. Dort wurde er durch eine Mine schwer verwundet und nach Lazarettaufenthalt nicht mehr eingesetzt.

Studium 
1938 lernte Cold durch einen Schmiedegesellen der Howaldtswerke, mit dem zusammen er eine Zeitlang die Kieler Fliegergefolgschaft geführt hatte, die Reclam-Übersetzung des Tao Te King kennen. Nach Kriegsdienst und schwerer Verwundung nahm er 1943 das Studium der Geschichte (u. a. bei Karl Brandi), Germanistik, Philosophie und der Vergleichenden Religionswissenschaften in Göttingen auf. Er studierte ab 1945 in Schleswig (Auslagerung Uni Kiel), ab 1946 in Kiel und Bonn (bei Gustav Mensching) sowie ab 1947 in Marburg (u. a. bei Friedrich Heiler, Edmund Ernst Stengel, Max zu Solms). In Marburg wurde er mit einer Arbeit über die Bedeutung von Götterkampf-Mythen zum Dr. phil. promoviert. 1949 erhielt er ein Forschungsstipendium der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. 1951 begann er ein erneutes Studium an der Universität Kiel und belegte nun die Fächer Evangelische Theologie, Germanistik, Vorgeschichte und Indologie. 1954 legte er sein Erstes Staatsexamen für das Lehramt an höheren Schulen ab.

Berufstätigkeit 
1947 arbeitete Cold zunächst als Schriftsetzer-Volontär in einer Druckerei in Holzminden. Ab 1949 hielt er religionswissenschaftliche und literarische Vorlesungen an der dortigen Volkshochschule.
Von 1952 bis 1954 beteiligte er sich an Ausgrabungen steinzeitlicher Siedlungen im Auftrag des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte unter der Leitung von Hermann Schwabedissen.

1953 wurde er Hilfslehrer an der Volks-Oberschule in Preetz und 1954 zunächst Studienreferendar an der Kieler Gelehrtenschule, ab Herbst am Staatlichen Gymnasium Wyk auf Föhr. Seine Assessor-Arbeit „Über den Unterricht der Allgemeinen Religionsgeschichte in den Oberklassen der höheren Schulen“ wurde abgelehnt. Angesichts des nun drohenden Scheiterns im Zweiten Staatsexamen wurde Cold an das Katharineum zu Lübeck versetzt und schrieb dort seine zweite Assessor-Arbeit über die Mystik des Ackermann aus Böhmen – mit buddhistischen Parallelen. Er bestand sein Zweites Staatsexamen in Lübeck und wurde als Studienassessor zunächst an die Kieler Gelehrtenschule versetzt.

Von 1958 bis 1962 unterrichtete er der Reihe nach an der Frauen-Fachschule Kiel, am Alten Gymnasium Flensburg und an der Holstenschule Neumünster. 1960 musste er sich zweier Operationen an seiner Kriegsverletzung unterziehen. Aus der Lektüre des Rekonvaleszenten wurde eine systematische Arbeit, die der Bayerische Rundfunk als Vortragsfolge systematischer religiöser Geistesgeschichte senden wollte, die zum Ziel haben sollte, „das Gesetz der Depravation“ darzustellen: „den unverkennbaren biologischen und psychischen Substanzverlust, den das Menschengeschlecht mit jedem zivilisatorischen Gewinn erleidet“. Die geplante Sendereihe kam wegen der Szczesny-Affäre nicht zustande.

Im Jahr 1962 wurde Cold aus Kirchenrechtsgründen aufgrund seiner eher religionswissenschaftlichen Wissensvermittlung im Fach Religion aus dem Schuldienst entlassen. Cold klagte dagegen erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht, wurde aber nicht wieder eingestellt.

Cold gründete 1965 in Kronshagen einen eigenen Buchverlag und veröffentlichte sein erstes Widerstandsbuch unter dem Titel Der Dienst der Kirche im freiheitlichen Rechtsstaat, weil für den vorgesehenen Titel Ich protestiere! Ich klage an! Widerstand gegen den Missbrauch der Staatsgewalt in der Bundesrepublik die Zeit noch nicht reif war. Dieser Titel wurde erst möglich nach den Studenten-Revolten von 1968/69.

In den Jahren 1969 und 1970 unternahm Cold mehrere Versuche, wieder als Gymnasiallehrer angestellt zu werden, jedoch ohne Erfolg.

1969 erschien das Buch Christus oder Was ist Auferstehung. Die großen Symbole der Evangelien religionsvergleichend erklärt, mit 85 Abbildungen und 2 Falttafeln unter Wiederholung zweier Aufsätze von Friedrich Pfister und Arnold Ehrhardt.

In den Jahren 1970 bis 1972 erhielt Cold (bis zum Einspruch der Kieler Kirchenleitung) einen Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule Kiel für Religionswissenschaften.
Cold ging daraufhin als „Pfarrer“ an die „Unitarische Freie Religionsgemeinde, Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt“, und siedelte mit seiner Familie in den Taunus um.

In den Jahren 1981–1983 schrieb er den Entwurf einer „Deutschen Reichsverfassung“ mit ausführlicher geistesgeschichtlicher Begründung. Dabei fällt die Nähe seiner Vorstellungen zu dem Blüherschen „Modell einer spezifisch männerbündischen Adelsaristokratie“ auf.

1982 installierte Cold eine komplette Druckerei-Werkstatt als Handpresse (Sophia-Presse) mit der Jessen-Fraktur als einzigem Schrifttyp. Dort stellte er in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern wie einer Papierherstellerin (Susan Hostetler), einem Buchbinder und einer Einbandherstellerin (Angela Ringer) zwei besondere bibliophile Werke her (s. Veröffentlichungen: Bert Brecht; Basil McFarlane), die er auf der Frankfurter Buchmesse präsentierte. Sie wurden von bibliophilen Abteilungen niederländischer Museen erstanden.

In den Jahren 1984 und 1985 erschienen die Beiträge „Das schöne Buch. Einige Bemerkungen zur heutigen Buchkultur“ in der Zeitschrift Illustration 63.

Im Frühjahr 1986 schrieb Cold „Die Realdistinktion in der Quantenphysik“. Darin erbrachte er den von ihm seit 1945 erstrebten „Konvergenz-Beweis“ bzw. „Identitäts-Beweis“ durch die Einführung des Wortes „Dynamis“ (aus der hellenistischen und christlichen Mysteriensprache) als Oberbegriff für alle physikalischen, biologischen, psychischen Energien.

Am 24. Dezember 1988 verstarb Cold in Nidda. Den wissenschaftlichen Nachlass von Eberhard Cold verwahrt die Bibliothek Religionswissenschaft, eine Bereichsbibliothek der
Universitätsbibliothek Marburg, als Depositum.

Vorträge 

1955
 Zwei Vorträge auf dem VIII. Internationalen Kongress für Religionsgeschichte in Rom. Besuch der Mysterienvilla in Pompeji.

1956
 „Das Heilige“, Vortrag auf dem 6. Religionswissenschaftlichen Kongress in Bremen

1957
 „Abendland und Morgenland“, Vortrag vor der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Kiel

 Drei Vorträge über „Moderne und avantgardistische religiöse Dichtung“, Internationale School for Wijsbegeerte in Amersfoort in den Niederlanden.

1959
 Drei Vorträge über das Dionysos-Zeus-Mysterium von Pompeji und das Christus-Mysterium, „Internationale School for Wijsbegeerte“ in Amersfoort in den Niederlanden.
 „Parmenides oder Was ist Denken“, vor der Philosophischen Gesellschaft in Den Haag

1963
 Teilnahme am Deutschen Kongress für Religionsgeschichte in München. Fahrt nach Elea-Velia in Süd-Italien, der Stadt des Parmenides.
 „Die Kategorie des Religiösen und die Wirklichkeit der Auferstehung“, vor der Evangelischen Akademie in Ratzeburg

1967
 Teilnahme am 27. Internationalen Orientalisten-Kongress in Ann Arbor/ Michigan/ USA. Der vorbereitete Vortrag über „Die naturwissenschaftlichen und religionswissenschaftlichen Voraussetzungen einer Übersetzung des Lao Tse Tao Te Ching“ konnte wegen Überfüllung der Sektion nicht gehalten werden.

1969
 „Der Zen-Buddhismus - gestern, heute, morgen“ vor der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Kiel.

1972
 „Der Buddha als demokratischer Revolutionär“ und „Systematische Abstraktion und buddhistische Versenkung“ als Probevorlesung und Seminar an der Pädagogischen Hochschule Hannover.

1974
 „Die Fülle des Nichts. Eine zen-buddhistische Definition der Wirklichkeit“ vor der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Kiel.

1975
 „Kurze Demonstration der wichtigsten heiligen Schriften der Welt“ bei der Feierstunde des Weltbundes für Religiöse Freiheit in Frankfurt am Main.
 Anrede an Konrad Zuse, den Erfinder des Computers, zu seinem 65. Geburtstag in der Stadthalle Hünfeld, Kreis Fulda.

1982
 „Der stiergehörnte Gott“ auf dem Deutschen Kongress für Religionsgeschichte in Tübingen.

Familie 
1949 heiratete er Annelise Friederike Eleonore Martha Medem, die älteste Tochter des ehemaligen Generalleutnants der Pioniere der Heeresgruppe Kurland, Gerhard Hans Medem (1893–1953), nach dem von 1964 bis 2013 die Pionierkaserne in Holzminden benannt war.

Hobbys 

Cold machte 1965 den B-Schein für „küstennahe Seeschifffahrt“ und erwarb 1966 den dänischen Spitzgatter „Hela“ mit 2 Kojen, mit dem segelnd die dänische Südsee durchkreuzt und im Winter von Bord aus gejagt wurde. Kenntnisse in historischen Kunsthandwerken wie Keramik, Kalligrafie, Bucheinband, Buchdruck; Archäologie.

Kritische Beurteilung 

Eberhard Colds jugendliche Ideale wurden in der Zeit des Nationalsozialismus in Anspruch genommen, strapaziert und verletzt. Er hielt auf preußische Tugenden, glaubte an Recht und Gerechtigkeit und wurde bitter enttäuscht. Sein umfassendes Interesse an der Komplexität der Zusammenhänge von Geist und Physis waren während der Studienzeit geweckt worden. Er suchte den Kontakt zu den Physikern seiner Zeit, um die Konvergenz zwischen wissenschaftlichem Denken und mystischer Erleuchtung beim Entdecken des „theoretischen Ortes in der Transzendenz“ zu beweisen. So schrieb er über seine eigene persönliche Entwicklung:

Veröffentlichungen 

1948
 Der Götterkampf. Ein Beitrag zur Religionsphänomenologie. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Philipps-Universität Marburg/Lahn, – maschinenschriftlich, 118 Seiten
 Über Menschheit und Menschheitsreligion, Die Aussprache, Düsseldorf, 7 (1948) 9–11

1949
 Lao Tse: Das Buch von Tao und Te. Nach einem unveröffentlichten Manuskript aus dem Jahr 1949. Übersetzt und erklärt von Eberhard Cold, Weinheim: Verlag Das klassische China, Manufakturausgabe 2011, 548 Seiten, ISBN 978-3-9811148-5-0

1950
 Rezension von Eugen Herrigel: Zen in der Kunst des Bogenschießens, Deutsche Litteraturzeitung für Kritik der Internationalen Wissenschaft 71 (1950) 55–57

1954
 Der Johannes-Prolog und Heraklit, in: Eine Heilige Kirche, München 1953/54, Seiten 43–63
 Vorgeschichtliche Feldforschungen im Raum Kiel, veröffentlicht von Prof. Dr. Herbert Jankuhn: Die vorgeschichtlichen Siedlungen im Kieler Raum, Kiel 1954, Seiten 136, 141, 163, 189

1955
 Königtum und Adel nach dem Lao Tse Tao Te King und den Aussprüchen des Heraklit a) Atti dell‘ VIII Congresso Internazionale di Storia delle Religioni, Firenze 1956, Seiten 307–309; b) in der holländischen Übersetzung von Dr. Herko Groot in: Mens en Kosmos, Deventer, 11 (1955) 193–204; c) der vollständige Text mit zwei Faltplänen als Privatdruck, Kiel 1957
 Allgemeine Religionsgeschichte als Universalgeschichte, a) Atti dell‘ VIII Congresso Internazionale di Storia delle Religioni, Firenze 1956, Seiten 479–481; b) NUMEN International Review for the History of Religions, Leiden, 2 (1955) 217–227; c) der korrigierte Text als Privatdruck, Kiel 1957

1956
 Das Heilige. Seine Realität und seine Aspekte. Vortrag auf dem Deutschen Kongreß für Religionsgeschichte in Bremen, a) Privatdruck, Kiel 1957; b) wieder abgedruckt in: Carsten Colpe (Hg.), Die Diskussion um das „Heilige“ (Wege der Forschung Band CCCV), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977, Seiten 431–446

1957
 Moderne und avantgardistische religiöse Dichtung. Drei Vorträge in der Internationale School voor Wijsbegeerte in Amersfort/ Holland, a) hundert Hektographien für die Teilnehmer, 45 SM-Seiten; b) gekürzt in: Mens en Kosmos, Deventer, 14 (1958) 28–36

1962
 Ein Vergleich zwischen dem buddhistischen Weg des Ochsenhirten, dem Dionysos-Zeus-Mysterium und dem Christus-Mysterium als Redaktionsschema des Markus-Evangeliums, in der japanischen Übersetzung von Prof. Asuma mit einem Kommentar von Prof. Tsujimura, Köichi, in: F.A.S.-Zen-Institute, Kyoto 1962, Nr. 51/52.
 Die „Grundsätze der evangelisch-lutherischen Kirche“, in: Eberhard Cold: Der Dienst der Kirche im freiheitlichen Rechtsstaat, Kronshagen 1965, 336 Seiten, hier Seiten 54–57.
 Der „christliche Grundcharakter“ der öffentlichen Schulen und das Glaubensbekenntnis der Kieler Lehrer. Eine Umfrage. In: Eberhard Cold: Der Dienst der Kirche im freiheitlichen Rechtsstaat, Kronshagen 1965, 336 Seiten, hier S. 98–189.

1963
 Die Verfassungswidrigkeit des schleswig-holsteinischen Staats-Kirchen-Vertrags, in: Eberhard Cold: Der Dienst der Kirche im freiheitlichen Rechtsstaat, Kronshagen 1965, 336 Seiten, hier S. 190–296.

1964
 Entwurf eines verfassungsgerechten Staats-Kirchen-Vertrags, in: Eberhard Cold: Der Dienst der Kirche im freiheitlichen Rechtsstaat, Kronshagen 1965, 336 Seiten, hier S. 297–308.

1965
 Der Dienst der Kirche im freiheitlichen Rechtsstaat, dargestellt anhand von Prozeßakten, Kronshagen: Daimon-Verlag März 1965. Weitere Titel desselben Buches: a) Widerstand und Neuordnung. Prozeßschriften zur zweiten Reformation, Kronshagen: Christus-Verlag Mai 1965. b) Ich protestiere! Ich klage an! Widerstand gegen den Mißbrauch der Staatsgewalt in der Bundesrepublik, Kronshagen: Morgenland Verlag 1969.

1969
 Christus oder Was ist Auferstehung. Die großen Symbole der Evangelien religionsvergleichend erklärt ... mit 85 Abbildungen und zwei Falttafeln, unter Wiederholung zweier Aufsätze von Friedrich Pfister und Arnold Ehrhardt, Kronshagen 1969, 202 Seiten

1974
 Über die Vollkommenheit des Menschen. Antrittsrede ... Unitarisches Mitteilungsblatt Nr. 4–5, Frankfurt 1974.

1975
 Herausgeber von Hisamatsu, Hoseki Shinichi: Die Fülle des Nichts. Vom Wesen des Zen. Günther Neske Verlag Pfullingen, 68 Seiten

1976
 Eberhard Cold über die Fülle des Nichts. Hisamatsu, Hoseki Shinichi, angeblich herausgegeben von Eberhard Cold. Einige Bemerkungen über die Glaubwürdigkeit des Großmeisters und den Mißbrauch der Zen-Meditation durch die römisch-katholische Mission. Im Juni 1976 in 38 Exemplaren als Manuskript veröffentlicht

1981
 Haikai op Platt (Japanische Kurzgedichte auf Plattdeutsch) Plattdütsch Land un Waterkant. Ruutgeven for den Vereen „Quickborn“ in Hamborg, 58. Jahr 1981, Heft 2, Seiten 34/35.

1982
 Basil McFarlane: Jacob and the Angel/ Jacob und der Engel. Textkritik, Übersetzung, Handsatz und Handpressendruck von E.C. in der Sophia-Presse zu Königstein im Taunus auf handgeschöpftes Büttenpapier von Susan Hostetler in der Görbelheimer Mühle bei Friedberg in Hessen, gebunden in Nürnberg von Angela Ringer in dasselbe, von ihr eigens hierfür marmorierte Papier. 55 Exemplare. ISBN 978-3-923570-03-4.

1983
 Bert Brecht: Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration. Franz Ringseis (d. i. Prof. Dr. Anton Neuhäusler in München): Die Gschicht, wia s zu dem Buach vom Tao und vom Te kemma is, wo da Lao Tse gschriem hot, wiar a ausgwandert is. Markus Loop (d. i. E.C.): Dat Vertelln vun de Oat un Wies, wo dat Book vun Tao un Te tostann keem, äs Lao Tse na West günn. Handsatz und Handpressendruck auf handgeschöpftes Udagami-Japanpapier, mit Übersetzungen von zwei Versen des chinesischen Originals und den Nachzeichnungen zweier altchinesischer Tuschzeichnungen von E.C. Dazu vier kalligraphische: Vignetten und zwei Seiten chinesischer Text. Als Blockbuch in indische Rohseide gebunden von Frank Weber in Frankfurt am Main. 111 Exemplare. ISBN 978-3-923570-04-1.

1984
 Das schöne Buch. Einige Bemerkungen zur heutigen Buchkultur. Illustration 63. Zeitschrift für die Buchillustration, 1. Folge im 21. Jahrgang, Heft 3, November 1984, Seiten 79–87.

1985
 Das schöne Buch. Einige Bemerkungen zur heutigen Buchkultur. Illustration 63. Zeitschrift für die Buchillustration, 2. Folge im 22. Jahrgang, Heft 1, April 1985, Seiten 24–30.

Literatur 
 Peter Godzik: Ein ungewöhnlicher Lehrer, in: WeiterGehen 2020. Thema: Spuren. Texte zum Nachdenken für jeden Tag, Lahr: Kaufmann 2019 (Nachdenktext für Mittwoch, den 17. Juni 2020).

Verweise

Quellen 
 Otto Voß (Pseudonym): Die Sophia-Presse Dr. Eberhard Cold, in: Illustration 63. Zeitschrift für die Buchillustration, 21. Jahrgang, Heft 2, August 1984, Seiten 65–67
 Eberhard Cold: Curriculum vitae, 1988 (unveröffentlichtes Manuskript im Familienbesitz)
 Eberhard Cold: Scripta, 1988 (unveröffentlichtes Manuskript im Familienbesitz)
 Eberhard Cold: Lebenslauf, in: Lao Tse: Das Buch von Tao und Te. Nach einem unveröffentlichten Manuskript aus dem Jahr 1949. Übersetzt und erklärt von Eberhard Cold, Weinheim: Verlag Das klassische China, Manufakturausgabe 2011, 548 Seiten, ISBN 978-3-9811148-5-0
 Eberhard Cold: Verzeichnis der Schriften und Vorträge, in: Lao Tse: Das Buch von Tao und Te. Nach einem unveröffentlichten Manuskript aus dem Jahr 1949. Übersetzt und erklärt von Eberhard Cold, Weinheim: Verlag Das klassische China, Manufakturausgabe 2011, 548 Seiten, ISBN 978-3-9811148-5-0

Weblinks 
 
 Nicht ganz bibelfest? Artikel in der ZEIT vom 7. Dezember 1962 (online auf zeit.de)
 Lehren des Lehrers. Artikel in der ZEIT vom 25. März 1966 (online auf zeit.de)
 Nachlass Eberhard Cold im Landesarchiv Schleswig-Holstein
 Eintrag im Kalliope-Verbund

Einzelnachweise 

Historiker
Orientalist
Religionswissenschaftler (20. Jahrhundert)
Hochschullehrer (PH Kiel)
Verleger (20. Jahrhundert)
Buchdrucker (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1921
Gestorben 1988
Mann